Манчестер Тауншип () — тауншип в Ошене (Нью-Джерси, США). В нём расположена авиабаза Лейкхерст. 6 мая 1937 года в Манчестер Тауншипе произошло крушение дирижабля «Гинденбург». Согласно переписи 2010 года, население составляло 43 070 человек.

Манчестер Тауншип был зарегистрирован Легислатурой Нью-Джерси 6 апреля 1865 года. Он назван в честь Манчестера из Англии.

География 
По данным Бюро переписи населения США, тауншип имеет общую площадь в 213,7 км2.

Население

Транспорт

Дороги и магистрали 
По состоянию на май 2010 года в Манчестере было в общей сложности 271,19 км дорог.

Общественный транспорт

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1865 году
Тауншипы Нью-Джерси
Населённые пункты округа Ошен